Энди Маррей — победитель турнира, обыгравший в финале чемпиона последних четырёх лет Новака Джоковича.

Посев 

 ' Энди Маррей (Титул)
  Новак Джокович (Финал)
  Станислас Вавринка (Группа)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Гаэль Монфис (Группа, отказ)
  Марин Чилич (Группа)
  Доминик Тим (Группа)

 Запасные 

  Давид Гоффен (Заменил Монфиса, Группа)

<ol start="2">
  Роберто Баутиста Агут (Не использован)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа Джона Макинроя

Группа Ивана Лендла

Примечания

Ссылки 
 

Финал Мирового тура ATP 2016